Чапаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Карачаево-Черкесия 

 Чапаевское сельское поселение — входит в Прикубанский район.

Крым 

 Чапаевское сельское поселение — входит в Советский район.

Омская область 

 Чапаевское сельское поселение — входит в Колосовский район.

Костромская область 

 Чапаевское сельское поселение — входит в Красносельский район.

Саратовская область 
 Чапаевское муниципальное образование — входит в Ершовский район Саратовской области.
 Чапаевское муниципальное образование — входило в Пугачёвский район Саратовской области, в 2013 году упразднено.

См. также 
 Чапаевский сельсовет